Алапаевск:
 Алапаевск — город в Свердловской области, Россия.
 Алапаевск — муниципальное образование в статусе городского округа в Свердловской области.
 Алапаевск — узловая станция Свердловской железной дороги, железнодорожный вокзал города Алапаевска.